«Забытые слова» может означать:

В творчестве 
 «Забытые слова» — название начатого перед смертью литературного произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 «Забытые слова» — название стихотворения Жемчужникова А. М., посвященное памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина..
 «Забытые слова» — название статьи Ф. Д. Крюкова, опубликованной в газете «Донские ведомости» (1919, № 76).

Примечания